Flückiger oder Flükiger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Flückiger (1898–1983), Schweizer Lehrer, Grafiker und Schriftsteller
 Andreas Flückiger, bekannt als Endo Anaconda (1955–2022), Schweizer Singer-Songwriter und Schriftsteller
 Barbara Flückiger (* 1957), Schweizer Filmwissenschaftlerin
 Christian Flückiger (* 1975), Schweizer Radiojournalist
 Daniel Flückiger (1820–1893), Schweizer Politiker (Bernische Volkspartei) 
 Edward Werner Flückiger (1923–1995), Schweizer Physiologe und Hochschullehrer

 Fabrice Flückiger (* 1980), Schweizer Historiker
 Franco Flückiger (* 1991), deutscher Fußballtorwart
 Friedrich August Flückiger (1828–1894), Schweizer Apotheker und Chemiker
 Gottlieb Flückiger (1892–1987), Schweizer Veterinärmediziner
 Hans Flückiger (* 1926), Schweizer Radrennfahrer
 Hansjörg Flückiger (* 1938), Schweizer Maler
 Hermann Flückiger (1885–1960), Schweizer Jurist, Notar, Politiker und Oberstdivisionär 
 Isabelle Flückiger (* 1974), Schweizer Managerin und Hochschullehrerin
 Jardena Flückiger, Schweizer Opernsängerin (Sopran)
 Kurt Flückiger, Schweizer Jurist und Redakteur
 Lukas Flückiger (* 1984), Schweizer Cyclocross- und Mountainbikefahrer
 Marcel Flückiger (1929–2010), Schweizer Fußballspieler
 Markus Flückiger (* 1969), Schweizer Schwyzerörgelispieler
 Mathias Flückiger (* 1988), Schweizer Mountainbikefahrer
 Michel Flückiger (* 1940), Schweizer Politiker (FDP)
 Otto Flückiger (1881–1942), Schweizer Geograph 
 Stefan Flückiger (* 1958), Schweizer Diplomat
 Sylvia Flückiger-Bäni (* 1952), Schweizer Unternehmerin und Politikerin (SVP)

Siehe auch:
 Flückiger und Ritschard, Ermittlerteam der Fernsehserie Tatort des Schweizer Fernsehens
 Flückigersee, See in Freiburg-Betzenhausen, Baden-Württemberg
 Flükiger